Роман Робертович Аланд (18.04.1928 — 27.10.1978) — капитан рыболовного бота № 7221 рыболовецкого колхоза «Октябрь» Эстонской ССР, Герой Социалистического Труда (07.07.1966).

Родился 18.04.1928 в Нарве в семье рыбака.

Окончил Таллинское мореходное училище (1950). В 1950—1959 гг. работал штурманом и капитаном различных судов в Мурманске, Ленинградской области и Нарве.

С 1959 г. капитан стального тралового бота (СТБ) № 7221 рыболовецкого колхоза «Октябрь» (пос. Нарва-Пыкуу Эстонской ССР).

Руководимый им экипаж ежегодно сдавал государству более 300 центнеров рыбы сверх плана.

Герой Социалистического Труда (07.07.1966).

С 1965 г. депутат Нарвского горсовета. В 1967-1971 гг. депутат Верховного Совета Эстонской ССР.

Умер 27.10.1978.

Источники 
 
 Фильм Kalurikolhoosi esimees Roman Aland (1978) Ringvaade «Nõukogude Eesti» nr 1, 19/20
 Valimiseelne reklaam, ENSV Ülemnõukogu saadikukandidaat Roman Aland, 1967, NLM _ 724:7 D 497:7, Narva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1858991
 https:// www.geni.com/photo/view/6000000070675979915?album_type=photos_of_me&end=&photo_id=6000000070675270774&project_id=&start=&tagged_profiles=
 Meie eesrindlased. [Kalurid. Lühiartiklid.]: P. Türi. Ivan Palu. — H. Vanker. Traallaeva STB-7221 eesrindlik kapten Roman Aiand. — P. Türi. Abiks Kalurile, 1966, nr. 3, lk. 4—21.
 http://www.virumaa.ee/2002/04/ve-aland-roland-kapten-ja-poliitik/
 Жаворонок, Ю. Рыбак, сын рыбака. [Капитан траулера рыболовецкого колхоза «Октябрь» Р. Аланд. Кохтла-Ярвеский район. По поводу присвоения звания Героя Соц. Труда]. Сов. Эстония, 1966, 10 июля.

Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 7-го созыва
Депутаты Нарвского городского совета